Okręty US Navy o nazwie USS  "Tripoli", pochodzącej od Trypolisu - miejsca jednej z pierwszych bitew US Navy:
 Pierwszy "Tripoli" (CVE-64) był lotniskowcem eskortowym, który służył w latach 1943 - 58.
 Drugi "Tripoli" (LPH-10) był okrętem desantowym typu Iwo Jima będącym w służbie w latach 1966 - 1995.

Tripoli